Shy Boy – singel grupy Secret
 Shy Boy – minialbum grupy Secret
 Shy Boy – singel Katie Melua